Плёссы — название населённых пунктов:

 Плёссы — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Плёссы — деревня в Бежаницком районе Псковской области России.